Il singolare del torneo di tennis Medjugorje Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Navarro che ha battuto in finale Pere Riba 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Iván Navarro (Campione)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Assente
 Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)

 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)
 Juan-Pablo Brzezicki (semifinali)
 Matwé Middelkoop (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medjugorje Open 2008